Linkeus (Linceusz, gr. Lynkeus, łac. Lynceus) – w mitologii greckiej syn Afareusa, Argonauta, uczestnik łowów na dzika kalidońskiego
 Linkeus (Linceusz, gr. Lynkeus, łac. Lynceus) – w mitologii greckiej syn Ajgyptosa, mąż Hypermnestry

Zobacz też 
 Lynceus – rodzaj muszloraczków z rodziny Lynceidae
 Idea lynceus – gatunek motyla z rodziny rusałkowatych